{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [0.144807, 51.438554] },
  "properties": { 
    "marker-symbol": "baseball",
    "marker-size": "large",
    "marker-color": "#0050d0"
  }
}
Крикетный клуб Бексли () — крикетный клуб в лондонском районе Бексли (Великобритания).

История 
Крикетный клуб Бексли был основан в 1805 году. Нынешнее поле на Мэнор-Вей в лондонском районе Бексли используется клубом с 1866 года. Исторически клуб был одним из сильнейших в Юго-Восточной Англии. В 1996 году он стал чемпионом Кентской крикетной лиги и дважды участвовал в финале Evening Standard Challenge Trophy. В соревнованиях по субботам крикетный клуб Бексли представляют шесть команд, а в воскресенье — две. В 2010 году клуб Бексли впервые выставил на соревнования женскую команду. В клубе также есть секция «Кольтс» для игроков 9—17 лет.

Среди членов крикетного клуба Бексли, которые впоследствии играли в тестовых матчах за Англию — Роберт Ки, Мин Патель, Джеймс Тредвелл и Артур Уэллард. С клубом также связан английский крикетист-инвалид Фредерик Дав.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крикет в Великобритании
Организации, основанные в 1805 году